Cat Island ist der Name folgender Inseln:

 Cat Island (Antarktika) vor der Westküste der Antarktischen Halbinsel
 Cat Island (Bahamas), Bahamas
 Cat Island (Bermuda), Bermuda
 Cat Island (Mauritius), Mauritius
 Cat Island (Tasmanien), Australien
 Cat Island (Arkansas), USA
 Cat Island (Massachusetts), USA
 Cat Island (Mississippi), USA
 Cat Island (Wisconsin), USA
 Cat Ba Island, Vietnam

Siehe auch:
 Wildcat Island